Kitama – circoscrizione mista della Tanzania
 Stazione di Kitama – stazione ferroviaria di Kanazawa, in Giappone